Первома́йськ-на-Бу́зі (до 1973 — Голта) — вантажно-пасажирська залізнична станція Одеської дирекції Одеської залізниці.

Розташована в середмісті Первомайська Миколаївської області на лінії Побережжя — Підгородна між станціями Кінецьпіль (11 км) та Орлик (8 км).

У вересні 1867 року введено в експлуатацію залізничну дільницю Балта — Ольвіополь, а роком пізніше — дільницю Ольвіополь — Єлизаветград.

Інфраструктура 

У складі вокзального комплексу станції Первомайськ-на-Бузі є: будівля вокзалу, перонний туалет (безкоштовний), дві пасажирські платформи, привокзальна площа.

Будівля вокзалу триповерхова. На першому поверсі — операційний зал, сполучений з касовою залою і двома залами чекання, платний туалет. Для людей з обмеженими можливостями для пересування пристосовано 2 туалети: один в операційному залі, другий в платному туалеті. На другому поверсі — зал чекання, кімната матері та дитини, заклад громадського харчування (ресторан-кафе), кабінети адміністрації станції. На третьому поверсі — службові приміщення. Розрахункова місткість вокзалу становить 400 чол./добу.

Через існуючий графік пасажирських перевезень, що виконуються «Укрзалізницею», можливості залізничного вокзалу станції Первомайськ-на-Бузі, не використовуються на повну потужність, незважаючи на гостру необхідність населення у залізничних перевезеннях всією країною.

Зручним є і розташування у місті Первомайську автовокзалу, що розташований у п’ятнадцятихвилинній пішій доступності від залізничного вокзалу станції Первомайськ-на-Бузі.

Пасажирське сполучення 
Місто з 2012 року залишилося без залізничного сполучення. До великого вокзалу через освітлену платформу возили хіба що щебінь. За поїзд із півдня на захід люди боролися понад два роки. Довгоочікуваний поїзд, що прибув пізно вночі 11 грудня 2017 року, активісти зустріли його з танцями та смаколиками. Від цієї дати через станцію щоденно курсує новим маршрутом нічний швидкий поїзд № 119/120 сполученням Запоріжжя I — Львів. З 18 березня 2020 року, через карантинні обмеження спричинені поширенням захворювань на COVID-19, курсування поїзда тимчасово було скасовано. З 1 квітня 2021 року відновлено курсування поїзда № 119/120 сполученням Запоріжжя — Львів.

Приміське сполучення здійснюється двома парами поїздів на день до кінцевих станцій Подільськ та Помічна.

Примітки

Джерела

Посилання 
 
 Розклад руху потягів далекого та приміського сполучення по станції Первомайськ-на-Бузі 
 История городов и сёл Украинской ССР. Николаевская область. — Київ: Головна редакція УРЕ, 1981, стор. 578.

Залізничні станції Миколаївської області
Транспорт Первомайська
Засновані в Україні 1867